Baby Blues (auch Baby-Blues oder Babyblues) steht für:

 Babyblues, umgangssprachliche Bezeichnung für Postpartale Stimmungskrisen
 Baby Blues (1987), französische Filmkomödie vom Daniel Moosmann
 Baby Blues (1998) (The Baby Dance), US-amerikanisches Fernsehdrama von Jane Anderson
 Baby Blues (2008), französischer Spielfilm von Diane Bertrand
 Baby Blues (Comic) (seit 1990), Comic von Rick Kirkman und Jerry Scott
 Baby Blues (Fernsehserie) (2000–2002), Verfilmung der Comicreihe